Мари́я Соломо́новна Го́льдина (, Починок, Смоленская губерния — 4 ноября 1970, Москва) — российская певица и музыкальный педагог. Народная артистка РСФСР (1941).

Биография 
С 1916 года училась в Петроградской консерватории (не завершила из-за отсутствия средств). В 1924 году окончила Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества по классу Е. И. Збруевой.

Солистка оперной студии К. С. Станиславского (с 1923 года), Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (с 1941).

Выступала в камерных концертах в Москве, Ленинграде и других городах СССР. В 1941—1945 годы выезжала на фронт в составе бригад московских артистов. Член ВКП(б) с 1941 года.

С 1949 года — педагог и режиссёр Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Похоронена в Москве на  (3 уч. 65 ряд).

Семья 
Муж — Николай Александрович Семашко.

Творчество 
Её исполнение отличалось темпераментностью и естественностью игры, высокой вокальной культурой. Одна из первых оперных певиц, утверждавших систему К. С. Станиславского на оперной сцене.
Оперные партии
 Ольга («Евгений Онегин»)
 Полина («Пиковая дама»)
 Любаша («Царская невеста»)
 Марина Мнишек («Борис Годунов»)
 Ганна («Майская ночь»)
 Кармен («Кармен»)
 Айша («Дарвазское ущелье» Л. Б. Степанова)
Партии в опереттах
 Мирабелла «Цыганский барон» Й. Штрауса,
 Перикола «Перикола» Ж. Оффенбаха,
 Ланж «Дочь мадам Анго» Ш. Лекока
Дискография

Награды 
 орден Знак Почёта.
 Народная артистка РСФСР (1941).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники ГИТИСа
Меццо-сопрано РСФСР
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Певцы и певицы оперетты в России
Члены КПСС